Эпизоды телевизионного научно-фантастического сериала «Энтерпрайз» () из эпопеи «Звёздный путь».

Сезоны

Сезон 1 (2001—2002) 
Аббревиатуры:
 «NR»: Национальный рейтинг (США)
 «V»: Кол-во просмотревших в миллионах.

Сезон 2 (2002—2003) 
Аббревиатуры:
 «NR»: национальный рейтинг (США)
 «V»: кол-во просмотревших в миллионах.
 В скобках указано оригинальное название серии.

Сезон 3 (2003—2004) 
Аббревиатуры:
 «NR»: Национальный рейтинг
 «V»: кол-во просмотревших в миллионах…

Сезон 4 (2004—2005) 
Аббревиатуры:
 «NR»: Национальный рейтинг (США)
 «V»: Кол-во просмотревших в миллионах.

См. также 
 Оригинальный сериал — эпизоды
 Анимационный сериал — эпизоды
 Следующее поколение — эпизоды
 Глубокий космос 9 — эпизоды
 Вояджер — эпизоды

Ссылки 
 
 
 
 
 

Энтерпрайз:Серии
Звёздный путь: Энтерпрайз
Списки эпизодов «Звёздного пути»